Dollart steht für:

 Dollart, Bucht der Ems
 Dollart (Bunde), Ortsteil der Gemeinde Bunde in Ostfriesland
 Dollart - Gesellschaft für Auto- und Flugcharter, ehemalige Fluggesellschaft in Emden

Dollart ist der Familienname von:
 Georg Dollart (~1660–nach 1700), deutscher Holzbildhauer
 Heinrich Dollart, Aachener Schöffe und Stolberger Industrieller (siehe auch: Dollartshammer)

Siehe auch:
 Dollard